

Geografia 
 Prüm – cittadina della Germania, nella Renania-Palatinato
 Prüm – fiume tedesco
 Eifelkreis Bitburg-Prüm – circondario (Landkreis) del Land Renania-Palatinato

Altro 
 Pierre Prüm uomo politico lussemburghese, Primo Ministro negli anni venti
 Abbazia di Prüm – antica abbazia nel territorio della cittadina di Prüm

Pagine correlate 
Trattato di Prüm